Novoperedelkino kan verwijzen naar de volgende Moskouse stations:

 Novoperedelkino (metrostation)
 Novoperedelkino (treinstation)